Stroumitsa peut désigner :
en macédonien (le nom étant écrit Струмица) :
la Stroumitsa, rivière de la république de Macédoine,
Stroumitsa, ville de la république de Macédoine traversée par la rivière du même nom.

Note : le nom est souvent translittéré en Strumica.